Austin může být:

 Austin – hlavní město amerického státu Texas
 University of Texas at Austin – texaská univerzita v Austinu

příjmení osob
 Dan Austin – anglický hudební producent
 David C. H. Austin (1926–2018) – britský pěstitel růží a spisovatel
 Charles Austin (* 1967) – americký sportovec, atlet, olympijský vítěz
 Charlie Austin (* 1989) – anglický fotbalista
 Jake T. Austin (* 1994) – americký herec
 John Austin (1790–1859) – anglický právník a filozof práva
 John Langshaw Austin (1911–1960) – britský filosof a jazykovědec
 Lloyd Austin (* 1953) – americký generál, ministr obrany v Bidenově vládě
 Lovie Austin (1887–1972) – americká klavíristka
 Stephen Fuller Austin – americký státník, "Otec Texasu", podle něj je pojmenováno město Austin
 Steve Austin – americký herec a bývalý wrestler
 Stone Cold Steve Austin (* 1964) – americký filmový a televizní herec, producent a profesionální wrestler
 Tracy Austinová (* 1962) – americká profesionální tenistka

jiný význam
 Austin a Ally – americký sitcom
 Austin (značka) – značka automobilů
 Austin-Healey 3000
 Austin-Healey Sprite
 Austin Seven

Externí odkazy